Sodastream  steht für:
 SodaStream, einen Hersteller von Trinkwassersprudlern
 Sodastream (Band), eine australische Popband
 The Soda Stream, eine deutsche Indiepopband